Cerfontaine bezeichnet Ortschaften:

 Gemeinde in der belgischen Provinz Namur, siehe: Cerfontaine (Belgien)
 Gemeinde im französischen Département Nord, siehe: Cerfontaine (Nord)